Premi Miquel Martí i Pol de poesia, convocat per l'ajuntament de Roda de Ter
 Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, convocat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès
 Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol, convocat per la Biblioteca Pública del Govern d'Andorra